Donji Kućan je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Varaždina, Varaždinska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 707 stanovnika te 210 obiteljskih kućanstava.

Šport 
 NK Zelengaj Donji Kućan, nogometni klub

Izvori 

Naselja u Varaždinskoj županiji